Ogni cosa è segreta (Every Secret Thing) – romanzo di Laura Lippman
Every Secret Thing – film del 2005 diretto da Lou Volpe
Ogni cosa è segreta (Every Secret Thing) – film del 2014 diretto da Amy Berg